Dies ist eine Liste der Städte in Malaysia.

Die größte Agglomeration in Malaysia ist Kuala Lumpur mit einer Einwohnerzahl von 6.527.057 (Stand 1. Januar 2006). Damit konzentriert sich ein Viertel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. 

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 100.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 14. August 1991 und 5. Juli 2000, eine Berechnung für den 1. Januar 2006 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Bundesstaaten und Bundesterritorien), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Hauptstadt Kuala Lumpur, der Regierungssitz Putrajaya mit 41.070 Einwohnern und Labuan mit 73.664 Einwohnern (Stand jeweils 1. Januar 2005) bilden jeweils ein eigenes Bundesterritorium und gehören keinem Bundesstaat an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Die letzte amtliche Volkszählung fand 2010 statt.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
 Department of Statistics, Malaysia
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Malaysias

Malaysia